Denumirea de Lozeneț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Lozeneț, un sat în comuna Țarevo, regiunea Burgas;
 Lozeneț, un sat în comuna Krușari, regiunea Dobrici;
 Lozeneț, un sat în comuna Straldja, regiunea Iambol.